ESG:

 ESG (группа) — музыкальная группа из Южного Бронкса, Нью-Йорк, США.
 ESG — Electronic Service Guide.
 ESG (Environmental, Social, Governance) — экологическое, социальное и корпоративное управление.